Diplochaetetes mexicanus är en ringmaskart som beskrevs av Wilson 1986. Diplochaetetes mexicanus ingår i släktet Diplochaetetes, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
mexicanus